Manuel Marengo (obispo) (1906—1988) obispo argentino
 Manuel Marengo (futbolista) (1973) futbolista peruano